Primera División 1992/1993 jest 62 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 5 września, a zakończył 20 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1992/1993:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 13. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej